Huajiang bezeichnet:

 Huajiang (Guanling) (花江镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Guanling in der chinesischen Provinz Guizhou
 Huajiang (Jianghua) (花江乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Jianghua in der chinesischen Provinz Hunan
 Huajiang (Xing’an) (华江瑶族乡), Nationalitätengemeinde der Yao im Kreis Xing’an im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China